Fontanes (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fontanes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées